De eerste editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 1985 gehouden in het Zuid-Koreaanse Seoel. Het toernooi met 6 deelnemers werd gehouden van 20 tot en met 25 september. Het thuisland werd de eerste Aziatisch kampioen. Vier jaar eerder werd ook een toernooi met de beste Aziatische landen gehouden, maar dit was geen officieel kampioenschap.

Eindronde 

De zes landen speelden een keer tegen elkaar. De eindstand van deze groep was tevens de eindstand van het toernooi.

* zonder de doelpunten uit de wedstrijd Singapore-Thailand

Eindrangschikking

Hockey in 1985
Aziatisch kampioenschap hockey
Sportevenement in Seoel